Акинетопсия – редкое нейропсихологическое нарушение, проявляющееся как агнозия движения, то есть неспособность воспринимать движение. Движущиеся объекты воспринимаются как череда кадров, следующих один за другим и оставляющих после себя размытый след. Слишком быстрые движения вообще не замечаются. Восприятие статичных предметов у больного акинетопсией ничем не отличается от здорового человека.

Акинетопсия вызывается повреждением в области V5 (MT) экстрастриарной коры (медиотемпоральный регион вторичной зрительной коры, находится в средней височной извилине), может также проявиться в качестве побочного эффекта при приёме некоторых антидепрессантов. Иногда акинетопсия возникает при механических повреждениях мозга, церебрально-васкулярных припадках или после операций на мозге.

Может исчезнуть в случае прекращения приёма антидепрессантов или после операции на мозге.

В культуре 
В 3 сезоне 7 серии сериала "Доктор Хаус", появляется пациент с диагнозом "акинетопсия".

В 3 сезоне 8 серии сериала "Предчувствие" ("Perception") появляется второстепенный герой с этим диагнозом.

Примечания

Литература 
 Wolfe, Jeremy M., Kluender, Keith R. & Levi, Dennis M. (2006). Motion perception. In Sensation and Perception, pp. 173–174. Sinauer Associates, Inc.
 Недоспасов В.О. Физиология центральной нервной системы. ISBN 5-93692-044-5

Симптомы по алфавиту
Нейропсихология